Чемпионат Европы по баскетболу среди кадеток 2017 — 29-е первенство Европы среди девушек до 16 лет, которое прошло с 4 по 12 августа 2017 года на двух аренах французского города Бурж. В чемпионате принимали участие 16 национальных сборных, разделённых на 4 группы.

Квалификация

Групповой турнир 
На предварительном этапе команды разбиты на 4 группы по 4 в каждой. По результатам однокруговых турниров команды составляют сетку плей-оффа с 1/8 финала и разыгрывают медали чемпионата.

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

Сетка плей-оффа 

 13-16 места

 5-8 места

1/8 финала

Квалификация за 9 — 16-е места

Матчи за 13 — 16-е места

Матчи за 9 — 12-е места

Четвертьфинал

Матчи за 5 — 8-е места

Полуфинал

Классификационные матчи

Матч за 15-е место

Матчи за 13-е место

Матчи за 11-е место

Матчи за 9-е место

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

ФИНАЛ 

 Примечание: Мин — игровое время, Очк — очки, 2-х — 2-х очковые броски (попадание/попытки), 3-х — 3-х очковые броски, Шт — штрафные броски, Под — подборы, АП — атакующие передачи, ПР — перехваты, БШ — блок-шоты, ФО — фолы

Чемпион 

Символическая пятёрка турнира
  Ильяна Руперт
  Эмили Бессуа
  Илария Панцера
  Зои Ваду
  Река Домбаи

Итоговое положение 

 4. 
 5. 
 6. 

 8. 
 9. 
 10. 
 11. 
 12. 
 13. 
 14.   Дивизион «В»
 15.   Дивизион «В»
 16.   Дивизион «В»

Лидеры Чемпионата

См. также 
 Чемпионат Европы по баскетболу (девушки до 20 лет) 2017
 Чемпионат Европы по баскетболу (девушки до 18 лет) 2017
 Чемпионат мира по баскетболу (девушки до 19 лет) 2017

Примечания

Ссылки 
 

2017
2017 год в баскетболе